Pruskołęka – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Chorzele
 Pruskołęka – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Chorzele